Соревнования по боксу в весовой категории до 75 килограммов среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проводились с 28 июля по 12 августа. В них приняли участие 28 спортсменов из 28 стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Энтони Огого|GBR|2012|летних}} |RD1-score03=13
|RD1-team04= |RD1-score04=6
|RD1-team05= |RD1-score05=6
|RD1-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Даррен О’Нил|IRL|2012|летних}} |RD1-score06=15
|RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Штефан Хертель|GER|2012|летних}} |RD1-score07=18
|RD1-team08= |RD1-score08=10
|RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Муджанджае Касуто|NAM|2012|летних}} |RD1-score09=11
|RD1-team10= |RD1-score10=8
|RD1-team11= |RD1-score11=13
|RD1-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Золтан Харчша|HUN|2012|летних}} |RD1-score12=16
|RD1-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Солтан Мигитинов|AZE|2012|летних}} |RD1-score13=20
|RD1-team14= |RD1-score14=12
|RD1-team19={{СпортсменОИ флаг 2|Аббос Атоев|UZB|2012|летних}} |RD1-score19=11
|RD1-team20= |RD1-score20=9
|RD1-team21= |RD1-score21= 
|RD1-team22={{СпортсменОИ флаг 2||USA|2012|летних}} |RD1-score22=ТН
|RD1-team23={{СпортсменОИ флаг 2|Виджендер Сингх|IND|2012|летних}} |RD1-score23=14
|RD1-team24= |RD1-score24=10
|RD1-team25={{СпортсменОИ флаг 2|Адем Кылыччи|TUR|2012|летних}} |RD1-score25=14
|RD1-team26= |RD1-score26=7
|RD1-team27={{СпортсменОИ флаг 2|Александар Дреновак|SRB|2012|летних}} |RD1-score27=13
|RD1-team28= |RD1-score28=12
|RD1-team29= |RD1-score29=11
|RD1-team30={{СпортсменОИ флаг 2|Абдельмалек Раху|ALG|2012|летних}} |RD1-score30=13
|RD2-team01= |RD2-score01=18
|RD2-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Энтони Огого|GBR|2012|летних}} |RD2-score02=18+
|RD2-team03= |RD2-score03=12
|RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Штефан Хертель|GER|2012|летних}} |RD2-score04=19
|RD2-team05= |RD2-score05=7
|RD2-team06={{СпортсменОИ флаг 2|Золтан Харчша|HUN|2012|летних}} |RD2-score06=16
|RD2-team07= |RD2-score07=11
|RD2-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Эскива Фалкан|BRA|2012|летних}} |RD2-score08=24
|RD2-team09= |RD2-score09=10
|RD2-team10={{СпортсменОИ флаг 2|Аббос Атоев|UZB|2012|летних}} |RD2-score10=12
|RD2-team11= |RD2-score11=15
|RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Вижендер Сингх|IND|2012|летних}} |RD2-score12=16
|RD2-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Адем Кылыччи|TUR|2012|летних}} |RD2-score13=20
|RD2-team14= |RD2-score14=11
|RD2-team15= |RD2-score15=13
|RD2-team16={{СпортсменОИ флаг 2|Рёта Мурата|JPN|2012|летних}} |RD2-score16=21
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Энтони Огого|GBR|2012|летних}} |RD3-score01=15
|RD3-team02= |RD3-score02=10
|RD3-team03= |RD3-score03=10
|RD3-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Эскива Фалкан|BRA|2012|летних}} |RD3-score04=14
|RD3-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Аббос Атоев|UZB|2012|летних}} |RD3-score05=17
|RD3-team06= |RD3-score06=13
|RD3-team07= |RD3-score07=13
|RD3-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Рёта Мурата|JPN|2012|летних}} |RD3-score08=17
|RD4-team01= |RD4-score01=9
|RD4-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Эскива Фалкан|BRA|2012|летних}} |RD4-score02=16
|RD4-team03= |RD4-score03=12
|RD4-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Рёта Мурата|JPN|2012|летних}} |RD4-score04=13
|RD5-team01= |RD5-score01=13
|RD5-team02=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012